

Єпископи 
 Хосе Леонардо Лемос Монтанет

Статистика 
Згідно з «Annuario Pontificio» і Catholic-Hierarchy.org:

|-
| 1950 || 408.565 || 410.260 || 99,6 || 572 || 520 || 52 || 714 ||  || 85 || 263 || 684
|-
| 1970 || 380.335 || 381.061 || 99,8 || 634 || 560 || 74 || 599 ||  || 109 || 504 || 656
|-
| 1980 || 385.200 || 386.000 || 99,8 || 558 || 480 || 78 || 690 ||  || 124 || 351 || 734
|-
| 1990 || 316.513 || 317.628 || 99,6 || 482 || 427 || 55 || 656 ||  || 89 || 315 || 737
|-
| 1999 || 311.715 || 312.450 || 99,8 || 420 || 379 || 41 || 742 ||  || 109 || 358 || 735
|-
| 2000 || 311.670 || 312.400 || 99,8 || 412 || 372 || 40 || 756 ||  || 117 || 354 || 735
|-
| 2001 || 310.795 || 311.530 || 99,8 || 404 || 366 || 38 || 769 ||  || 101 || 349 || 735
|-
| 2002 || 311.652 || 312.400 || 99,8 || 396 || 359 || 37 || 787 ||  || 97 || 346 || 735
|-
| 2003 || 314.107 || 315.407 || 99,6 || 396 || 360 || 36 || 793 ||  || 97 || 357 || 735
|-
| 2004 || 314.107 || 315.407 || 99,6 || 393 || 358 || 35 || 799 ||  || 79 || 352 || 735
|-
| 2013 || 285.506 || 294.746 || 96,9 || 333 || 308 || 25 || 857 ||  || 75 || 318 || 735
|-
| 2016 || 278.909 || 284.429 || 98,1 || 305 || 266 || 39 || 914 ||  || 85 || 328 || 735
|}

Посилання